Мартина Кайрони (, род. 13 сентября 1989 года, Альцано-Ломбардо, Италия) — итальянская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и беге на короткие дистанции в классе T42. Двукратная паралимпийская чемпионка в беге на 100 метров (2012, 2016). Четырёхкратная чемпионка мира (2013, 2015, 2017) и четырёхкратная чемпионка Европы (2014, 2016, 2018 — дважды).

Биография и карьера 
В 2007 году попала на мотоцикле в аварию, в результате чего перенесла высокобедренную ампутацию левой ноги. Начала профессионально заниматься лёгкой атлетикой в 2010 году, выступает за клуб Финансовой гвардии Италии. В составе Паралимпийской сборной команды Италии участвовала в двух летних Паралимпийских играх (2012, 2016). Окончила Миланский университет по специальности «лингвистика».

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

 Мартина Кайрони на сайте IPC

Прыгуны в длину Италии
Бегуны на короткие дистанции Италии
Чемпионы Паралимпийских игр от Италии
Чемпионы Паралимпийских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Паралимпийских играх 2016 года